Komsomolsakaïa (en russe комсомо́льская) est un adjectif renvoyant à l'organisation de la jeunesse communiste du Parti communiste d'Union soviétique, le Komsomol.
 Place Komsomolskaïa à Moscou ;
 Komsomolskaïa Pravda, quotidien russe ;
 Îles Komsomolskaya Pravda, un archipel russe.

 deux stations du métro de Moscou :
 la station Komsomolskaïa sur la ligne Koltsevaïa ;
 la station Komsomolskaïa sur la ligne Sokolnitcheskaïa.

Voir aussi 
 Komsomol, organisation de la jeunesse communiste du Parti communiste de l'Union soviétique
 
 
 Komsomolske, une ville d'Ukraine